Summitville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Summitville (Indiana)
Summitville (Ohio)